Айянда Патоси (; 31 октября 1992, Кейптаун, ЮАР) — южноафриканский футболист, полузащитник иранского клуба «Фулад» и сборной ЮАР.

Клубная карьера 
В 16 лет Патоси тренировался вместе с дублёрами бельгийского «Генка», затем он вернулся на родину. В ЮАР он сезон выступал за молодёжный состав АСД из Кейптауна, а затем вернулся в Бельгию. В 2011 году Айянада подписал свой первый профессиональный контракт с клубом «Локерен». 30 июля в матче против «Зюльте-Варегем» он дебютировал в Жюпиле лиге. 15 октября в поединке против «Генка» Патоси забил свой первый гол за клуб. В 2012 году Айянада помог «Локерену» выиграть Кубок Бельгии, а через два года повторил успех.
В начале 2020 года перешёл в «Фулад» на правах свободного агента.

Международная карьера 
11 октября 2013 году в товарищеском матче против сборной Марокко Патоси дебютировал за сборную ЮАР. 26 мая 2014 года в поединке против сборной Австралии Айянада забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную ЮАР

Достижения 
Командные

 «Локерен»
 Обладатель Кубка Бельгии (2): 2011/12, 2013/14

 «Кейптаун Сити»
 Обладатель Кубка Восьми: 2018/19

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты ЮАР
Игроки сборной ЮАР по футболу
Игроки ФК «Локерен»
Игроки ФК «Кейптаун Сити»
Игроки ФК «Эстегляль»
Игроки ФК «Бани Яс»
Игроки ФК «Фулад»